

Codici 
 HEM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Malmi di Helsinki (Finlandia)
 hem – codice ISO 639-3 della lingua hemba

Geografia 
 Hem – comune del Nord (Francia)
 Hem – fiume del Passo di Calais (Francia)
 Hem – località del comune di Drechterland (Paesi Bassi)
 Hem – località del comune di Leeuwarden (Paesi Bassi)
 Hem – località del comune di Littenseradiel (Paesi Bassi)
 Hem-Hardinval – comune della Somme (Francia)
 Hem-Lenglet – comune del Nord (Francia)
 Hem-Monacu – comune della Somme (Francia)
 Le Bourg-d'Hem – comune della Creuse (Francia)
 Recques-sur-Hem – comune del Passo di Calais (Francia)
 Tournehem-sur-la-Hem – comune del Passo di Calais (Francia)

Mineralogia 
 Hem – abbreviazione di ematite

Musica 
 Hem – gruppo musicale indie folk-rock

Note

Altri progetti